Nsama steht für:

 Nsama (Distrikt), Distrikt in der Nordprovinz, Sambia
 Nsama (Sambia), Ort in Sambia
 Nsama (Demokratische Republik Kongo), Ort in der Demokratischen Republik Kongo
 Nsama (Äquatorialguinea), Ort in Äquatorialguinea

NSAMA steht als Abkürzung für:

 National Society of Academic Medical Administrators

Abkürzung